
Список видов, входящих в род 

Список основан на базе данных World Checklist of Selected Plant Families Королевских ботанических садов Кью, Лондон, Великобритания.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Примечания

Ссылки 

Молочай